Ел Тинако има више значења:

 Ел Тинако (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тинако, Ермин Валдез Торес (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тинако (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тинако (Тезонтепек де Алдама), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тинако (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику